Toponímia:
Edificacions:
Cal Damià (Aguilar de Segarra): edificació del municipi d'Aguilar de Segarra (Bages)
Cal Damià (Montferrer i Castellbò): edificació del municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell)
Cal Damianet: edificació del municipi d'Arsèguel (Alt Urgell)